

Благодарнівська сільська рада — сільське поселення, Ташлинський район, Оренбурзька область
 Благодарнівська сільська рада — сільське поселення, Тюльганський район, Оренбурзька область